

Personaggi
 Raymond Spruance, ammiraglio statunitense durante la seconda guerra mondiale
 Trey Spruance, compositore, produttore discografico e musicista statunitense

Altro
 Classe Spruance